Maria von Belgien ist der Name folgender Personen:

 Marie José von Belgien (1906–2001), Prinzessin aus dem Haus Sachsen-Coburg und Gotha und die letzte Königin von Italien
 Maria Luise von Hohenzollern-Sigmaringen, (1845–1912), Prinzessin von Hohenzollern-Sigmaringen und durch Heirat Gräfin von Flandern und Prinzessin von Belgien